Il singolare del torneo di tennis Columbus Open 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Tom Gorman che ha battuto in finale Jimmy Connors 6-7 7-6 4-6 7-6 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Columbus Open 1971